Het PDC World Darts Championship 2022 was de 29ste editie van het World Darts Championship, dat georganiseerd werd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi begon op 15 december 2021 en werd traditiegetrouw gehouden in het Alexandra Palace te Londen. De finale werd gespeeld op 3 januari 2022. Gerwyn Price was de titelverdediger. Hij versloeg in 2021 Gary Anderson met 7–3 en behaalde zo zijn eerste wereldtitel.

De winnaar werd Peter Wright, die op 3 januari 2022 de finale met 7-5 won van Michael Smith.

Prijzengeld

Opzet en gekwalificeerde spelers 
Het deelnemersveld bestaat uit 96 spelers. De top-32 spelers van de PDC Order of Merit op 30 november 2021 plaatsen zich direct voor het toernooi. Zij starten in de tweede ronde. Via de Pro Tour Order of Merit kwalificeren de tweeëndertig hoogste niet reeds gekwalificeerde spelers van de PDC Pro Tour 2021 plus 32 Internationale Qualifiers zich. Voor de start van het toernooi trokken Charles Losper, Juan Rodríguez en Lihao Wen zich terug. Hiervoor kwamen respectievelijk Mike De Decker, Gordon Mathers en Peter Hudson in de plaats.

Deelnemers:

Format 
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het principe "single in, double out", waarbij de spelers 501 punten moeten scoren om een leg te winnen, eindigend op een double of de bullseye. De wedstrijden worden gespeeld in sets, waarbij elke set gewonnen kan worden volgens "best of 5 legs". Na een onderbreking van een jaar, werd de tie-break-regel terug ingevoerd. Tijdens elke ronde, behalve de eerste, moet de laatste set worden gewonnen met twee legs verschil, tenzij de setscore naar 5-5 gaat. In dat geval wordt er een "sudden-death leg" gespeeld, waarbij er voorafgaand niet naar de bullseye wordt gegooid om te bepalen wie mag beginnen.

De wedstrijden worden langer naarmate het toernooi vordert:

Speelschema 
De loting vond plaats op maandag 29 november 2021.

Eerste ronde (laatste 96) 
In de eerste ronde zijn de geplaatste spelers vrij.

Tweede ronde en verder (vanaf laatste 64)

Statistieken

Algemeen

Hoogste gemiddeldes 

Deze tabel toont de hoogste gemiddeldes die werden behaald door de spelers gedurende het toernooi.

Deelnemers per land

Bijzonderheden 
 Er waren meerdere deelnemers die een familieband met elkaar hebben:
 Raymond en Ky Smith zijn vader en zoon. Daarmee waren zij de eerste vader en zoon die zich allebei wisten te kwalificeren voor dezelfde editie van het PDC World Darts Championship.
 Rowby-John en Rusty-Jake Rodriguez zijn broers.
 Chris Dobey en Callan Rydz zijn neven.
 De oudste deelnemer van deze editie was Paul Lim. Met zijn leeftijd van 67 jaar en 326 dagen was hij meteen de oudste deelnemer van eender welke editie van het PDC World Darts Championship.
 De jongste deelnemer van dit WK was de 16-jarige Fabian Schmutzler.
 Steve Beaton stond voor de 31ste keer op een WK darts, waarvan 21 opeenvolgende keren op het PDC World Darts Championship. Daarmee verbrak hij het record van 30 WK-deelnames, dat hij samen hield met Phil Taylor.
 Er werden drie 9-darters gegooid. In de geschiedenis van het PDC World Darts Championship kwam het niet eerder voor dat er tijdens één editie meer dan twee 9-darters werden gegooid.
William Borland gooide in zijn eerste ronde-partij tegen Bradley Brooks een 9-darter. Dit deed hij op het moment dat de deciding leg werd gespeeld in de vijfde set. Dit was de eerste 9-darter in de geschiedenis van het WK waarmee een wedstrijd werd uitgegooid.
Darius Labanauskas gooide in zijn eerste ronde-partij tegen Mike De Decker een 9-darter. Ondanks deze prestatie verloor hij de wedstrijd met 3-1.
Gerwyn Price gooide in zijn kwartfinale tegen Michael Smith een 9-darter. Het was Price zijn eerste 9-darter op tv. Ondanks deze prestatie verloor hij de wedstrijd met 5-4.
 Dave Chisnall en Mike De Decker sloten hun wedstrijd in de tweede ronde af met precies hetzelfde gemiddelde: 96.43. Chisnall won de wedstrijd met 3-0.
 Dit wereldkampioenschap was het laatste tv-toernooi van de PDC dat in Nederland werd uitgezonden door RTL 7. Streamingplatform Viaplay verwierf vanaf 2022 de uitzendrechten voor het darts.
 Lewis Williams gooide in de tweede ronde in zijn partij tegen Gabriel Clemens de miljoenste pijl in de geschiedenis van het PDC World Darts Championship.
 Peter Wright verbrak in zijn halve finale tegen Gary Anderson het record van meest gegooide 180'ers in één wedstrijd, namelijk 24. Het vorige record was 22, dat op naam stond van Anderson. In de finale evenaarde Michael Smith dit record door eveneens 24 maal de maximumscore te gooien.
 Michael Smith gooide gedurende het hele toernooi 83 maal een 180'er. Daarmee verbeterde hij het record van meeste 180'ers gegooid door één speler tijdens een WK. Tot dan stond het record op naam van Gary Anderson, die er 71 gooide tijdens het PDC World Darts Championship 2017.
 Tijdens dit toernooi werd er in totaal 859 keer 180 gegooid. Hiermee werd het record van 2019, toen er 828 stuks werden gegooid, verbroken.
 Vincent van der Voort, Michael van Gerwen en Dave Chisnall moesten zich gedurende het toernooi terugtrekken nadat nadat zij positief werden getest op het coronavirus. Hun tegenstanders ontvingen een bye naar de volgende ronde.

Darts in 2021
Darts in 2022
2022